Manuel Francisco Penetra - primeiro e único visconde de Cantim
Penetra (programa de televisão)
Os Penetras

Veja também
Intruso

Desambiguação